Jezioro Zawadzkie ist der Name folgender Seen in Polen:

 Jezioro Zawadzkie (Janowo) in der Gemeinde Janowo, Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jezioro Zawadzkie (Stare Juchy) in der Gemeinde Stare Juchy, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren